Roquemaure kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Roquemaure, Gard, 
 Roquemaure, Tarn,

Kanada 

 Roquemaure, Québec, Abitibi-Témiscamingue,